

Toponyme 
Schweinfurt, ville allemande en Bavière.
Arrondissement de Schweinfurt, arrondissement allemand en Bavière.

Patronyme 

 Henri de Schweinfurt (950–1017)
 Otton III de Schweinfurt  (vers 1000-1057)
 Henri Ier de Schweinfurt (†1043), enfant de Henri de Schweinfurt
 Eilika de Schweinfurt (1005–1059), enfant de Henri de Schweinfurt
 Ernst Schweinfurth (1818–1877), peintre allemand
 Georg August Schweinfurth (1836–1925), botaniste, explorateur et ethnologue allemand

Voir aussi 
 1. FC Schweinfurt 05, un club allemand de football basé à Schweinfurt.
 (34266) Schweinfurth, planète mineure.
 Vert de Schweinfurt ou vert de Paris, est le nom commun pour l'acéto-arsénite de cuivre, ou « pigment vert CI 21 », un complexe bleu-vert très toxique.